L'édition 2000 du tournoi de tennis de Memphis se déroule du 14 au  sur dur en intérieur et fait partie de la catégorie International Series Gold. Magnus Larsson remporte l'épreuve en simple et Justin Gimelstob et Sébastien Lareau celle en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2000) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en février 2000